Драган Димитров Тъпков ( или Тъпковъ) е български просветен деец и художник от Македония.

Биография 

Тъпков е роден на 5 януари 1883 година в град Прилеп, тогава в Османската империя в семейството на българския просветен деец, униат от Енидже Вардар, Димитър Константинов Тъпков. Брат е на просветния деец Кирил Тъпков. Получава първоначалното си образование в лазаристкото училище в Солун. След това завършва Френския католически колеж „Свети Жан Батист дьо Ла Сал“ отново в Солун. В учебната 1901 – 1902 година работи като учител в Сярското българско педагогическо училище.

След това заминава за Италия, където в 1904 година завършва архитектура в Кралския институт за изящни изкуства в Неапол и след това в 1905 година, завършва живопис в Рим. След завършването си преподава една година в Третокласното българско мъжко училище и в българската класическа гимназия в Битоля. Жени се в 1906 година, а от следващата 1907 година започва работа като учител в Скопското българско педагогическо училище. От 1908 година преподава рисуване в Солунската българска девическа гимназия. На този пост го заварва Балканската война в 1912 година и гръцката окупация.

При погрома над българщината в Солун по време на Междусъюзническата война Драган Тъпков успява да се укрие в подземието на католическия колеж заедно с брат си Кирил, който също е в Солун по това време. И двамата успяват да се спасят и да избягат през Италия с помощта на директора на училището. След бягството си двамата братя се местят в София.

Драган Тъпков започва работа като учител в гимназията „Константин Фотинов“ в Самоков, където го заварва избухването на Първата световна война. Мобилизиран е и по време на войната е преден етапен комендант, а след това е прехвърлен в щаба на българската армия в района Ксанти – Окчилар. След войната Драган Тъпков става директор на Цариградската българска търговска гимназия. По-късно напуска Цариград и работи във фирми, занимаващи се с тютюн.

Драган Тъпков умира на 31 януари 1951 година в София.

Творчество 
Драган Тъпков е известен с богатото си творчество – автор е на много картини, които рисува в Битоля, Скопие, Цариград, Дедеагач, Самоков, но главно в Солун. Картините на Тъпков след двете войни са продадени на частни колекционери, чужденци, които по-късно изнасят творбите му. Негова картина, заемаща близо половин стена, е изложена във Велешката митрополия, но след като Велес попада в Сърбия в 1913 година, съдбата на картината е неизвестна. Сред разпространените теми в картините му са сюжети от Света гора, Велес, Алхамбра в Испания и други.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български художници
Учители в Сярското българско педагогическо училище
Учители в Скопското българско педагогическо училище
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Родени в Прилеп
Починали в София
Драган Тъпков
Български масони
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Гръко-френския колеж „Дьо ла Сал“
По произход от Енидже Вардар